Ashes to Ashes může být:

 Ashes to Ashes (píseň, David Bowie) – píseň Davida Bowieho z roku 1980
 Ashes to Ashes (píseň, Faith No More) – píseň skupiny Faith No More z roku 1997
 Ashes to Ashes (seriál) – televizní seriál z roku 2008